Лесные пожары в Израиле — катастрофические лесные пожары в Израиле в различные годы.

 Лесные пожары в Израиле (2010) — пожары на севере Израиля в декабре 2010 года из-за засухи и невыпадения зимних осадков.
 Лесные пожары в Израиле (2016) — волна пожаров по всему Израилю в ноябре 2016 года из-за засухи и намеренных поджогов.